Шаг в сторону:

 Шаг в сторону — российский мультипликационный фильм
 Шаг в сторону — второй альбом рэп-группы NTL
 Шаг в сторону — песня с одноимённого альбома рэп-группы NTL